Dušan Vlahović (cyr. Душан Влаховић; ur. 28 stycznia 2000 w Belgradzie) – serbski piłkarz występujący na pozycji napastnika we włoskim klubie Juventus oraz w reprezentacji Serbii.

Kariera klubowa

Wczesne lata 
W latach 2016 - 2018 był piłkarzem seniorskiej drużyny Partizana, gdzie był najmłodszym debiutantem w historii.

Fiorentina 
W latach 2018-2022 był zawodnikiem włoskiego ACF Fiorentina.

Juventus 
W styczniu 2022 przeszedł do Juventusu .

Statystyki

Klubowe 
 (aktualne na 16 lutego 2023)

Reprezentacyjne 
 (aktualne na 2 grudnia 2022)

Przypisy

Bibliografia 
 

Reprezentanci Serbii w piłce nożnej
Piłkarze FK Partizan
Piłkarze ACF Fiorentina
Piłkarze Juventus F.C.
Uczestnicy Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 2022
Ludzie urodzeni w Belgradzie
Urodzeni w 2000